Лильо — українське прізвище.

Відомі носії 
 Лильо Ігор Миколайович (*1971) — український історик.
 Лильо Тарас Ярославович (*1974) — український педагог.